Sandkulla, 
 Sandkulla, Vanda stad – en stadsdel med järnvägshållplats i Vanda stad
 Sandkulla järnvägsstation – en järnvägsstation på Kervo stadsbana i Vanda i stadsdelen Sandkulla
 Sandkulla, Terjärv – ett bosättningsområde i Terjärv i Kronoby kommun, Österbotten